Die dreizehnte Karate-Weltmeisterschaft fanden 1996 in Sun City, Südafrika statt.

Medaillen

Männer

Damen

Medaillenspiegel

Weblinks 
 http://www.wkf.net/
 First WUKO and IAKF World Championships
 Results

1996
Sportveranstaltung 1996
Sportveranstaltung in Moses Kotane (Gemeinde)
Karate (Südafrika)